La Coppa Italia di Serie C 1989-1990 è stata la nona edizione dell'attuale Coppa Italia Lega Pro. La vincitrice è stata la Lucchese che si è aggiudicato il trofeo per la prima volta nella storia battendo il Palermo nella doppia finale.

Formula 
Dal 1989-90 è sceso a 14 il numero dei gironi eliminatori: pertanto, oltre alle vincitrice dei relativi raggruppamenti ed alle 10 formazioni che hanno partecipato alla Coppa Italia A e B, si sono aggiunte le otto seconde migliori classificate, per un totale di 32 formazioni.

Il torneo

Fase eliminatoria a gironi
Si è disputata dal 19 agosto al 10 settembre 1989. Si sono qualificate: , , , , , , , , , , , , , .

Fase finale

Sedicesimi di finale 
Le gare si disputarono tra il 23 novembre ed il 7 dicembre e tra il 13 ed il 22 dicembre 1989.

Ottavi di finale 
Le gare si disputarono tra il 18 ed il 21 gennaio e tra il 7 ed il 15 febbraio 1990.

Quarti di finale 
Le gare si disputarono tra il 22 ed il 25 febbraio e tra il 15 ed il 22 marzo 1990.

Semifinali 
Le gare si disputarono l'11 e il 25 aprile 1990.

Finale 
Le gare si disputarono il 24 e il 30 maggio 1990.

Note

Bibliografia 

Calcio nel 1989
Calcio nel 1990
1989